ISO 3166-2:FR — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Франции. Стандарт охватывает 22 региона, 7 заморских территорий, 96 департаментов в составе регионов, 5 заморских департаментов и 1 зависимую территорию Франции. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Франции — FR и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: однобуквенный код регионов образован буквами латинского алфавита, двухсимвольный код департамента образован двусимвольным числом или комбинацией символов буква-число. Геокоды регионов и департаментов Франции являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — FR, присвоенного Франции в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Франции первого уровня

С 1 января 2016 года 
Геокоды регионов метрополии Франции в соответствии с административно-территориальным делением, вступившим в силу с 1 января 2016 года, когда количество регионов было сокращено с 22 до 13:

До 31 декабря 2015 года 
Геокоды регионов до административной реформы:

Геокоды Франции второго уровня 
Геокоды 95 департаментов административно-территориального деления Франции. С 1 января 2015 года из состава департамента Рона была выделена особая административно-территориальная единица Лионская метрополия, её код неизвестен.

Заморские территории 
Геокоды 1 зависимой территории и 7 заморских территорий административно-территориального деления Франции.

Геокоды 5 заморских департаментов административно-территориального деления Франции.

Геокоды пограничных Франции государств 
 Бельгия — ISO 3166-2:BE (на севере),
 Германия — ISO 3166-2:DE (на северо-востоке),
 Люксембург — ISO 3166-2:LU (на северо-востоке),
 Швейцария — ISO 3166-2:CH (на востоке),
 Италия — ISO 3166-2:IT (на юго-востоке),
 Монако — ISO 3166-2:MC (на юго-востоке),
 Испания — ISO 3166-2:ES (на юго-западе),
 Андорра — ISO 3166-2:AD (на юго-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Франции

Примечания

Ссылки 
 Он-лайн библиотека стандартов (OBP) (ISO) 
 
 Геокоды Франции 

2:FR